Марчинський Йосип Йосипович (пол. Józef Marczyński) (* 1 січня 1953, с. Грубське, Житомирської області) — український скульптор.
 Вавжинець Марчинський (пол. Wawrzyniec Marczyński; * 1778 — †1845, Кам'янець-Подільський) — подільський історик, географ, краєзнавець, церковний діяч.